Rosella est un prénom féminin. Il désigne :
 Rosella Hightower, une danseuse et professeur de danse franco-américaine ;
 Rosella Postorino, romancière italienne ;
 Rosella Sensi, entrepreneur et gestionnaire de sport italienne ;
 Rosella, personnage de la série de jeux vidéo King's Quest.

Rosella désigne également :
 Laura Rosella, épidémiologiste canadienne.
 Le Rosella, un ferry ayant navigué pour la compagnie finlandaise Viking Line de 1980 à 2023, désormais l’Anemos de la compagnie grecque Aegean Speed Lines.

Prénom féminin